est la formule brute de plusieurs isomères.

 Ester
 formiate d'octyle, numéro CAS 
 acétate d'heptyle, numéro CAS 
 propanoate d'hexyle, numéro CAS 
 butanoate de pentyle, numéro CAS 
 butanoate de 3-méthylbutyle, numéro CAS 
 pentanoate de butyle, numéro CAS 
 hexanoate de propyle, numéro CAS 
 heptanoate d'éthyle, numéro CAS 
 octanoate de méthyle, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide nonanoïque, numéro CAS